Arkesilaos (filosoof), Grieks filosoof (316/315 tot 241 v.Chr)
 Arkesilaos (satraap), een van de generaals van Alexander de Grote